Прое́зд Воро́вского — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о российском революционере, публицисте и дипломате Вацлаве Вацловиче Воровском (1871—1923).

Россия 
 Проезд Воровского — проезд в Армавире.
 Проезд Воровского — проезд в Королёве.
Проезд Воровского — проезд в Москве, между улицей III Интернационала и Каскадной улицей (ВАО, район Косино-Ухтомский).
 Проезд Воровского — проезд в Наро-Фоминске.
 Проезд Воровского — проезд во Ржеве.

Украина 
 Проезд Воровского — прежнее название Гришинского переулка в Борисполе.

См. также 
 Улица Воровского
 Площадь Воровского